Historia Plantarum (Histoire des plantes) est le titre de plusieurs livres ou traités, notamment :

 Historia Plantarum (Théophraste) (également appelé Enquête sur les plantes), est un traité sur les plantes écrit par Théophraste entre c. 350 av. J.-C. et c. 287 av. J.-C.
  (appelé aussi Conradi Gesneri Historia Plantarum), un livre sur les plantes de Conrad Gessner, écrit entre 1555 et 1565 et publié en 1750
 Historia Generalis Plantarum, connu aussi sous le titre: Historia plantarum Lugdunensis,  ouvrage de Jacques Daléchamps publié en 1586
 Theophrastus Eresius. De Historia Plantarum Libri Decem, ouvrage de Johannes Bodaeus van Stapel publié en 1644
 Historia plantarum universalis Oxoniensis, ouvrage de  Robert Morison publié en 1680
 , un livre de John Ray, publié en 1686,
 Historia Plantarum Succulentarum, ouvrage de Richard Bradley, 1716–1728  
 Historia Plantarum Rariorum (Une histoire des plantes rares), un livre de John Martyn, publié en 1728-1737
 Historia Plantarum in Palatinatu Electorali, un livre de Johann Adam Pollich, publié en 1776-1777
 Nomenclator ex Historia Plantarum Indigenarum Helvetiae Excerptus Auctore d'Albrecht von Haller, un index de son livre Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae Inchoata, publié en 1768

Homonymie de titre